

Mythisch personage 
Golem (legende), een schepsel uit een joodse legende
De golem van Antwerpen, een stripverhaal over Agent 327
Le Golem, een Frans-Tsjecho-Slowaakse horrorfilm uit 1936
De Golem (hoorspel), Nederlands hoorspel uit 1974, gebaseerd op een Duitse roman uit 1915
Der Golem (doorverwijspagina)

Locaties in de Zuidoost-Europa 
Golem (Fier), een gemeente in het district Lushnjë in de Albanese prefectuur Fier
Golem (Tirana), een deelgemeente van Kavajë in de Albanese prefectuur Tirana
Golem Korab, een berg in Noord-Macedonië en Albanië
Golem Grad, een eiland in het Prespameer in Noord-Macedonië

Diversen 
Golem-effect, waarbij lage verwachtingen tot slechte prestaties leiden
Golem (Pokémon), een Pokémon
Golem (scooter), een Duits historisch merk van scooters
Golem (band)

Zie ook 
Gollem, een personage uit Tolkiens In de ban van de ring